

Persone 
 Adolfo Antonio Suárez Rivera – cardinale e arcivescovo emerito di Monterrey
 Adolfo Suárez González – politico spagnolo
 Antonio Suárez – ciclista spagnolo
 Baldassarre Suarez de la Concha – nobile spagnolo
 Blanca Suárez – attrice spagnola
 China Suárez – attrice cantante e modella argentina
 Emma Suárez – attrice spagnola
 Francisco Suárez – teologo e filosofo spagnolo
 Germán Suárez Flamerich – uomo politico venezuelano
 Inés de Suárez – militare spagnola
 Joaquín Suárez (Joaquín Luis Miguel Suárez de Rondelo y Fernández) – uomo politico uruguaiano
 Meli Suárez – ex cestista spagnola
 Paola Suárez – ex tennista argentina
 Suarez (Valerio Petrocchi) – rapper italiano

Calciatori 
 Claudio Suárez – ex calciatore messicano
 Damián Suárez – calciatore uruguaiano
 Denis Suárez – calciatore spagnolo
 Esteban Suárez – calciatore spagnolo
 Luis Suárez, detto anche Luisito – ex calciatore e allenatore spagnolo
 Luis Suárez – ex calciatore e allenatore colombiano
 Luis Suárez – calciatore uruguaiano
 Mathías Suárez – calciatore uruguaiano
 Matías Suárez – calciatore argentino
 Nicolás Suárez Bremec – ex calciatore uruguaiano

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Suárez – ghiacciaio della costa di Danco
Argentina
 Coronel Suárez – località dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
 Partido di Coronel Suárez – partido nella provincia di Buenos Aires
Colombia
 Suárez – comune nel Dipartimento di Cauca
 Suárez – comune nel Dipartimento di Tolima

Altro
 Palazzo Corsini Suarez – edificio storico di Firenze